Amphoe Mae Tha (Thai: , Aussprache: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im östlichen Teil der Provinz Lampang. Die Provinz Lampang liegt in der Nordregion von Thailand.

Geographie 
Benachbarte Landkreise (von Süden im Uhrzeigersinn): die Amphoe Sop Prap, Ko Kha, Mueang Lampang und Mae Mo der Provinz Lampang, sowie Long und Wang Chin der Provinz Phrae.

Geschichte 
Mae Tha ist archäologisch interessant durch den Fund von bearbeiteten Flusskiesel-Stücken, die ein Alter von rund 700.000 Jahren aufweisen. Knochen des Homo erectus aus dieser Zeit wurden bislang jedoch nicht entdeckt.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Mae Tha ist in zehn Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 95 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt fünf Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Na Khrua (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Na Khrua.
 Pa Tan Na Khrua (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Pa Tan und Teilen des Tambon Na Khrua.
 Siri Rat (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon San Don Kaeo.
 Mae Tha (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Mae Tha.
 Nam Cho (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nam Cho.

Außerdem gibt es fünf „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Ban Kio (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ban Kio.
 Ban Bom (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ban Bom.
 Don Fai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Don Fai.
 Hua Suea (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Hua Suea.
 Wang Ngoen (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Wang Ngoen.

Einzelnachweise

Literatur 
 Charles Higham und Rachanie Thosarat: Prehistoric Thailand : from early settlement to Sukhothai. Bangkok: River Books (1998). ISBN 974-8225-30-5.

Weblinks 
 Weitere Informationen zu Mae Tha von amphoe.com (in Thai)

Mae Tha